Иван Голуб:
 Голуб, Иван Андреевич (1914—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Голуб, Иван Антонович (род. 1950) — белорусский учёный.
 Голуб, Иван Платонович (1920—1944) — советский офицер, танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.